{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72401) - || 2001 CS23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72402) - || 2001 CV24 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72403) - || 2001 CZ25 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72404) - || 2001 CG26 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72405) - || 2001 CD27 || 2 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72406) - || 2001 CH27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72407) - || 2001 CK27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72408) - || 2001 CQ27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72409) - || 2001 CV27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72410) - || 2001 CD28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72411) - || 2001 CP28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72412) - || 2001 CA29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72413) - || 2001 CF29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72414) - || 2001 CT30 || 2 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72415) - || 2001 CV30 || 2 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72416) - || 2001 CG31 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72417) - || 2001 CF32 || 11 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (72418) - || 2001 CO33 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72419) - || 2001 CJ34 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72420) - || 2001 CY35 || 14 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (72421) - || 2001 CF36 || 15 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (72422) - || 2001 CF38 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72423) - || 2001 CS38 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72424) - || 2001 CC39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72425) - || 2001 CS39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72426) - || 2001 CA40 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72427) - || 2001 CO40 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72428) - || 2001 CE41 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72429) - || 2001 CN41 || 15 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (72430) - || 2001 CY41 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72431) - || 2001 CD42 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72432) Kimrobinson || 2001 CO42 || 14 februari 2001 || Carbuncle Hill || D. P. Pray
|-
| (72433) - || 2001 CT42 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72434) - || 2001 CV42 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72435) - || 2001 CH43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72436) - || 2001 CH44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72437) - || 2001 CV44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72438) - || 2001 CB45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72439) - || 2001 CE45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72440) - || 2001 CH45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72441) - || 2001 CD47 || 13 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72442) - || 2001 CN47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72443) - || 2001 CU47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72444) - || 2001 CZ48 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72445) - || 2001 DD || 16 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (72446) - || 2001 DM || 16 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72447) Polińska || 2001 DP || 16 februari 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (72448) - || 2001 DD2 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72449) - || 2001 DS3 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72450) - || 2001 DV5 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72451) - || 2001 DW5 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72452) - || 2001 DL6 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72453) - || 2001 DO6 || 16 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (72454) - || 2001 DR9 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72455) - || 2001 DX10 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72456) - || 2001 DZ12 || 19 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72457) - || 2001 DB14 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72458) - || 2001 DA16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72459) - || 2001 DP18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72460) - || 2001 DU18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72461) - || 2001 DV18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72462) - || 2001 DL21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72463) - || 2001 DP21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72464) - || 2001 DU21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72465) - || 2001 DN23 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72466) - || 2001 DS23 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72467) - || 2001 DK24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72468) - || 2001 DX24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72469) - || 2001 DW27 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72470) - || 2001 DT28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72471) - || 2001 DV30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72472) - || 2001 DX32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72473) - || 2001 DD34 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72474) - || 2001 DD35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72475) - || 2001 DJ35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72476) - || 2001 DZ36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72477) - || 2001 DQ37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72478) - || 2001 DK38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72479) - || 2001 DO38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72480) - || 2001 DY38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72481) - || 2001 DN39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72482) - || 2001 DT39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72483) - || 2001 DY39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72484) - || 2001 DQ40 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72485) - || 2001 DS41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72486) - || 2001 DT41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72487) - || 2001 DA43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72488) - || 2001 DR43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72489) - || 2001 DM45 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72490) - || 2001 DW46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72491) - || 2001 DR49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72492) - || 2001 DG54 || 21 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72493) - || 2001 DP59 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72494) - || 2001 DS59 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72495) - || 2001 DX59 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72496) - || 2001 DO61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72497) - || 2001 DD62 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72498) - || 2001 DN63 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72499) - || 2001 DR66 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72500) - || 2001 DT66 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten